Лашапель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Лашапель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Лашапель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Лашапель () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма